Ива́новский кана́л (иногда также — Иваноозёрский канал) — канал, соединявший верховья реки Оки, через приток Упы, с рекой Дон. Первый известный опыт строительства судоходного гидротехнического сооружения в России. Образовывал Ивановскую водную систему.

Канал проходил по территории современной Тульской области.

История 
Ивановский канал был второй при Петре I попыткой «стыковки» рек Волги и Дона. Первый Волго-Донской канал соединял реку Иловлю (левый приток Дона) с рекой Камышинка (приток Волги). Постройка канала была начата под руководством полковника Брекеля, затем управление стройкой взял на себя английский инженер Джон Перри.

Строительство канала началось в 1702 году после заготовки необходимых для него материалов. Он должен был соединить реку Шат (относящуюся к бассейну Волги) в районе расчищенного от ила и торфа и углублённого Иван-озера (отсюда название канала) с верховьями Дона. На прокладку канала было собрано 35 тысяч крестьян из окрестных деревень, а позднее, после первых побед в ходе Северной войны, в прокладке канала участвовали и пленные шведы.

Первые суда были спущены на Ивановском канале в 1707 году. Было построено 14 шлюзов на Упе и на Дону — 70. Навигация длилась только в половодье, в течение весны. Из-за недостатка воды в остальное время года канал использовался недолго, по нему прошло около трёхсот судов, после чего в 1720 году работы на канале были прекращены.

В течение XVIII и до первой половины XIX века к каналу продолжали относиться как к имеющему значение водному пути. Имущество канала охранялось. Периодически описывалось состояние его построек, исследовалась трасса.

За всё время существования непосредственно на канале было построено 33 шлюза. Один из упских шлюзов находился в пределах города Тулы, в районе Зареченского моста.

Канал оказал большое влияние на развитие деревни Иван-Озеро, которая стала местом проведения ярмарок, а в 1761 году получила статус села.

На сегодняшний день канал почти полностью разрушен. В начале XX века некоторые канальные сооружения ещё существовали. В исторических описаниях упоминается о существовании остатков канала в более позднее время. Историк А. И. Миловидов в опубликованной в 1930 году работе упоминает об использовании в качестве строительных материалов остатков канальных сооружений местным населением.

Громадные, чёрные от воды, брусья шлюза. Сохранившиеся близ реки Смолки, эти брусья и большие дубовые пни, были последними следами старого громадного леса, который рос на берегах Дона. А. И. Миловидов.

Современное научное изучение 
С 27 по 30 августа 2012 года проходила комплексная экспедиция по изучению водных путей России (КЭИВП), которую организовал Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. Экспедиция осуществила историко-научное изучение остатков Ивановской водной системы и эколого-гидролого-гидрохимическое изучение реки Непрядва (правый приток реки Дон, с истоком в районе Волова озера). Работы проводились под руководством к.и.н., зам. директора по научной работе музея-заповедника «Куликово поле» А. Н. Наумова.

В художественной литературе 
Тема строительства Ивановского канала получила художественное воплощение в творчестве русского советского писателя Андрея Платонова (1899—1951) в его повести «Епифанские шлюзы» (написана в 1927 г. в Тамбове и впервые опубликована в одноимённом сборнике в том же году).

Примечания

Литература 
 Миловидов А. И. Ивановский канал, начатый Петром Великим для соединения Волги с Доном. (Историко-географический очерк) // Чтения Московского Общества Истории и Древностей Российских, 1892, кн. І. — 30 с.
 Миловидов А. И. Достопримечательные села Тульской губернии: (исторические очерки). Вып. 1. Село Иван-Озеро и Ивановский канал, начатый Петром Великим. — Тула: Тип. Н. И. Соколова, 1892. — С. 1-64.
 Нарциссов П. В. Иван-Озеро (Остатки Ивановского канала) // По Тульскому краю: (Пособие для экскурсий). — Тула, 1925. — С. 579—582.
 Миловидов А. И. Река Дон // Тульский край. — 1930. — № 3.— С. 20-26.
 
 
 Задков Ю. Н. Ивановский канал. Страницы истории // Краеведческие чтения, посвященные 220-летию образования Тульской губернии: Сб. тез. докл., Тула, 18-19 дек, 1997 г. — Тула, 1997. — С. 29-31.
 
 Юркин И. Н. «В селе дворе — одна светлица…»: (Петр Великий на строительстве Ивановского канала) // Ораниенбаумские чтения: Сб. науч. статей и публикаций.— СПб., 2001. — Вып. I. — С. 53-63.
 Юркин И. Н. Епифанские шлюзы: как собирали и как разбрасывали их камни // Тульский краеведческий альманах. — 2015. — Вып. 12. — С. 16-24.
 Юркин И. Н. Ивановский канал: эволюция культурного ландшафта и ее отражения — материальные и нематериальные // Уральский исторический вестник. — Т. 2, № 67. — С. 78-88. DOI: 10.30759/1728-9718-2020-2(67)-78-88

Ссылки 
 Юркин И. Н. Начало строительства Ивановского канала
 Юркин И. Н. Епифанские шлюзы: как собирали и как разбрасывали их камни
 Юркин И. Н. Организация взаимодействия с приписными городами в ходе строительства Ивановского канала С. 483—488.
 
 Как грабители прошлого тульским ученым помогли в настоящем // Комсомольская правда. Тула. 28.08.2019.

Видео:
 Лекция «История самой большой тульской стройки Петровской эпохи» Часть 1 (лекция И. Н. Юркина в музейно-выставочном центре «Тульские древности» в Туле 18 февраля 2016 года)
 Лекция «История самой большой тульской стройки Петровской эпохи» Часть 2
 Лекция «История самой большой тульской стройки Петровской эпохи» Часть 3
  // Татьяна Гусева. 2 февраля 2019.
  // Музей-заповедник Куликово поле. 5 июня 2019.
  // Музей-заповедник Куликово поле. 29 августа 2019.

Институции Петра I
Каналы России
Водные объекты Тульской области
Транспортные здания и сооружения Тульской области
Утраченные здания и сооружения Тульской области
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1707 году
Здания и сооружения, построенные в 1707 году в России
Каналы, построенные в XVIII веке
1707 год в Тульской области